Incorporation peut désigner :
 Incorporation (entreprise), une forme particulière d'entreprise aux États-Unis ou en Royaume-Uni
 Incorporation (christianisme), le processus social et collectif de la vie de la grâce pour les chrétiens
 Incorporation (positivisme), la deuxième phase du positivisme
 Incorporation (psychanalyse), situé au sein du stade oral, c'est le premier mode d'identification de l'être humain
 Incorporation (linguistique), une forme verbale dans laquelle un nom est incorporé au radical du verbe.
 Incorporation (Déclaration des droits)